Закатонес има више значења:

 Закатонес (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Закатонес, Сан Фелипе де Хесус (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику